Sejstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Sejstrup (Hunderup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Hunderup Sogn, Esbjerg Kommune
 Sejstrup (Højslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Højslev Sogn, Skive Kommune
 Sejstrup (Vig Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vig Sogn, Odsherred Kommune